Herrarnas kvaltävling i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2000 hölls den 16 september i Sydney SuperDome.

Resultat

Finalister

Mångkamp för lag

Individuell mångkamp

Fristående

Bygelhäst

Ringar

Hopp

Barr

Räck

Referenser
- Artistic gymnastics